Název Papua může znamenat:

 Ostrov Nová Guinea v Tichém oceánu

 Stát Papua Nová Guinea
 Regionu Papua v tomto státě
 bývalé australské Teritorium Papua na jihovýchodě ostrova

 Západní Papua (Západní Nová Guinea), západní část ostrova Nová Guinea spravovaná Indonesií
 indonéskou provincii Papua
 indonéskou provincii Západní Papua ustanovenou roku 2003 na poloostrově Ptačí hlava

 Papuánské jazyky
 Papuánci obyvatelé Nová Guinea

Externí odkazy